Matcherna i Grupp C i världsmästerskapet i fotboll för damer 1995 spelades från 6 till 10 juni 1995.

Tabell

Matcher

USA mot Kina

{{Resultat med trupp|id=USA-CHN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 6 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Tisha Venturini Tiffeny Milbrett Mia Hamm 
|mål2     =  Wang Liping Wei Haiying Sun Wen
|arena    = Strömvallen
|spelplats= Gävle
|publik   = 4635
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Danmark mot Australien

{{Resultat med trupp|id=DEN-AUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 6 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Gitte Krogh Anne Dot Eggers Nielsen Helle Jensen Christina Hansen 
|mål2     = 
|arena    = Arosvallen
|spelplats= Västerås
|publik   = 1500
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=USA-DEN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 8 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Kristine Lilly Tiffeny Milbrett 
|mål2     = 
|arena    = Strömvallen
|spelplats= Gävle
|publik   = 2704
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Australien

{{Resultat med trupp|id=CHN-AUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 8 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1  – 1
|mål1     = Zhou Yang Shi Guihong Liu Ailing 
|mål2     =  Angela Iannotta Sunni Hughes
|arena    = Arosvallen
|spelplats= Västerås
|publik   = 1500
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Australien

{{Resultat med trupp|id=USA-AUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 10 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Julie Foudy Joy Fawcett Carla Overbeck Debbie Keller 
|mål2     =  Lisa Casagrande
|arena    = Olympia
|spelplats= Helsingborg
|publik   = 1105
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=CHN-DEN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 10 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Shi Guihong Sun Wen Wei Haiying 
|mål2     =  Christina Bonde
|arena    = Arosvallen
|spelplats= Västerås
|publik   = 1619
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp C